Pettit National Ice Center, 1992-heden
State Fair Park, 1967-1991